Соревнования по боксу в весовой категории до 51 килограмм среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 5 по 9 августа. Приняли участие 12 спортсменок из 12 стран. Каждая третья получила медаль. 29-летняя Никола Адамс стала первой в истории женщиной, выигравшей олимпийское золото в боксе.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир16Пропуски
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал
|team-width=320
|RD1-team03= |RD1-score06=15
|RD1-team11= |RD1-score11=14
|RD1-team12= |RD1-score13=23
|RD1-team14= |RD1-score14=11
|RD2-team01= |RD2-score04=24
|RD2-team05= |RD2-score05=6
|RD2-team06= |RD2-score08=16
|RD3-team01= |RD3-score04=11
|RD4-team01= |RD4-score01=7
|RD4-team02=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012